Gyula Tóth ist der Name folgender Personen:

* Gyula Tóth (Fußballspieler, 1901) (1901–1936), ungarischer Fußballspieler 
 Gyula Tóth (Ringer) (1927–2001), ungarischer Ringer
 Gyula Tóth (Leichtathlet) (1936–2006), ungarischer Leichtathlet
 Gyula Tóth (Fußballspieler, 1941) (1941–2014), ungarischer Fußballspieler
 Gyula Tóth (Schachspieler), ungarischer Schachspieler